Jeannerot est un patronyme porté notamment par :

 Claude Jeannerot (1945-), homme politique français ;
 Thomas Jeannerot (1984-), parachutiste français.